Die Ligue 1 2018/19 (offiziell nach dem Sponsor, dem Textilhersteller Conforama, Ligue 1 Conforama bis zur Saison 2020/21) war die 81. Spielzeit in der höchsten französischen Fußball-Spielklasse der Männer. Die Saison begann am 10. August 2018 mit dem Spiel Olympique Marseille gegen den FC Toulouse und endete am 24. Mai 2019. Am 30. Mai und 2. Juni fanden noch die Relegationsspiele des Tabellenachtzehnten gegen den Abstieg statt.

Titelverteidiger war Paris Saint-Germain, der Verein konnte seinen Titel verteidigen. Stade Reims stieg als Meister der Ligue 2-Vorsaison auf, ebenso Vizemeister Olympique Nîmes, welche seit den 1990er Jahren erstmals wieder erstklassig spielten.

Teilnehmer 

Für die Ligue 1 2018/19 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Der Meister der Ligue 1 2017/18:
  Paris Saint-Germain
 Die verbliebenen Mannschaften der Ligue 1 2017/18:
  AS Monaco
  Olympique Lyon
  Olympique Marseille
  Stade Rennes
  Girondins Bordeaux
  AS Saint-Étienne
  OGC Nizza
  FC Nantes
  HSC Montpellier
  FCO Dijon
  EA Guingamp
  SC Amiens
  SCO Angers
  Racing Straßburg
  SM Caen
  OSC Lille

 Der Sieger der Relegationsspiele zwischen dem Tabellenachtzehnten der Ligue 1 2017/18 und dem Tabellendritten der Ligue 2 2017/18:
  FC Toulouse (Ligue 1)
 Der Meister und der Zweitplatzierte der Ligue 2 2017/18:
  Stade Reims
  Olympique Nîmes

Statistiken

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2018/19:

Zum Saisonende 2017/18:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Trefferzahl gilt: Anzahl der weniger erzielten Elfmetertore; Anzahl der Assists; Anzahl der benötigten Spiele; Einsatzminuten; Punktezahl des Vereins. Die Sortierung erfolgt analog zur offiziellen Liste der LFP.

Meistermannschaft 

* Antoine Bernede (2/-), Lassana Diarra (3/-), Giovani Lo Celso (1/-) und Timothy Weah (2/1) verließen den Verein während der Saison.

Wissenswertes 
 Einige Ligabegegnungen konnten an mehreren Spieltagen nicht regulär alle innerhalb einer Woche ausgespielt werden, aufgrund der Gelbwesten-Proteste und dem Terroranschlag in Straßburg im Dezember 2018. Da die polizeilichen Sicherheitskräfte-Ressourcen der Fußballspiele für die zu erwartenden Proteste benötigt werden und die Hauptstadt Paris wurde unter anderem temporär zu Hochsicherheitszone erklärt. Deswegen sagte die Ligue de Football Professionnel (LFP), französische Profifußball-Liga, einige Ligabegegnungen kurzfristig ab und wurden teils darauffolgende Woche bzw. Monate später nachgeholt. Folgende Spieltage waren betroffen, bisher 24 Ligabegegnungen:
 17. Spieltag – 7.–9. Dezember 2018 (Kalenderwoche 49): sechs von zehn Ligabegegnungen wurden abgesagt und wurden teils erst bis in den Februar 2019 nachgeholt.
 18. Spieltag – 14.–16. Dezember 2018 (KW 50): erneut sechs von zehn Ligabegegnungen wurden abgesagt und wurden teils erst bis in den März 2019 nachgeholt.
 20. Spieltag – 11.–13. Januar 2019 (KW 2): eine von zehn Ligabegegnungen wurde abgesagt und es wurde nach über einer Woche nachgeholt.
 22. Spieltag – 25.–27. Januar 2019 (KW 4): erneut eine von zehn Ligabegegnungen wurde abgesagt und es wurde nächste Woche nachgeholt.
 23. Spieltag – 1.–2. Februar 2019 (KW 5): drei von zehn Ligabegegnungen wurden abgesagt und wurden teils Wochen später nachgeholt.
 27. Spieltag – 1.–3. März 2019 (KW 9): eine von zehn Ligabegegnungen wurde abgesagt und es wurde nächste Woche nachgeholt.
 28. Spieltag – 8.–10. März 2019 (KW 10): eine von zehn Ligabegegnungen wurde abgesagt und es wurde erst im April 2019 nachgeholt.
 30. Spieltag – 29.–31. März 2019 (KW 13): drei von zehn Ligabegegnungen wurden abgesagt und wurden nächste Woche nachgeholt.
 34. Spieltag – 26.–28. April 2019 (KW 17): zwei von zehn Ligabegegnungen wurden abgesagt und wurden nächste Woche nachgeholt.

Weblinks

Einzelnachweise 

2018/19
Fußballsaison 2018/19